Следующая статья описывает дисциплинарные нарушения Чемпионат мира по футболу 2014 в Бразилии с 12 июня по 13 июля 2014 года.

Статистика 
 Общее количество жёлтых карточек: 183
 Жёлтых карточек в среднем за матч: 2,90
 Общее количество красных карточек: 10
 Красных карточек в среднем за матч: 0,16
 Первая жёлтая карточка: Неймар — Бразилия — Хорватия
 Первая красная карточка: Макси Перейра — Уругвай — Коста-Рика
 Самая быстро показанная ЖК: 2 минута — Тиагу Силва — Бразилия — Нидерланды
 Самая быстро показанная ЖК после выхода на замену: 3 минуты — Хосе Мигель Куберо — Италия — Коста-Рика (появился на поле, на 68-й минуте)
 Самая поздняя ЖК без дополнительного времени(овертайм): 94+4 минута — Жоау Моутинью — Португалия — Гана
 Самая поздняя ЖК с дополнительным временем(овертайм): 120+4 минута — Эсекьель Гарай — Аргентина — Швейцария
 Самое быстрое удаление: 37-я минута — Пепе — Германия — Португалия
 Самое быстрое удаление после выхода на замену: 20 минут — Анте Ребич — Хорватия — Мексика
 Самое позднее удаление: 90+4-я минута — Макси Перейра — Уругвай — Коста-Рика
 Самый маленький промежуток времени между предупреждениями: 11 минут — Костас Кацуранис — Япония — Греция (удалён на 27-й минуте)
 Самое большое количество ЖК (команда): 14 — Бразилия
 Самое большое количество КК (команда): 1 — Бельгия, Камерун, Хорватия, Эквадор, Греция, Гондурас, Португалия, Уругвай, Италия, Коста-Рика
 Наименьшее количество ЖК (команда): 2 — Португалия
 Наибольшее количество ЖК (игрок): 3 — Тиагу Силва
 Наибольшее количество КК (игрок): 1 — Стивен Дефур, Оскар Дуарте, Клаудио Маркизио, Костас Кацуранис, Уилсон Паласиос, Пепе, Макси Перейра, Анте Ребич, Алекс Сонг, Антонио Валенсия
 Наибольшее количество ЖК (матч): 8 — Коста-Рика — Греция
 Наибольшее количество КК (матч): 1 — Уругвай — Коста-Рика, Франция — Гондурас, Германия — Португалия, Камерун — Хорватия, Япония — Греция, Хорватия — Мексика, Италия — Уругвай, Эквадор — Франция, Южная Корея — Бельгия, Коста-Рика — Греция
 Наименьшее количество ЖК (матч): 1 — Англия — Италия, Иран — Нигерия, Швейцария — Франция, Германия — Гана, США — Португалия, Эквадор — Франция, Франция — Нигерия, Бразилия — Германия
 Самое большое количество показанных карточек: 1 красная, 8 жёлтых — Коста-Рика — Греция
 Количество пенальти: 13
 Пенальти реализовано: 12
 Реализация пенальти: 92 %

Нарушения

По матчу

По арбитру

По команде

По игроку 
Дисквалификации, обозначенные курсивом, будут отбываться после Чемпионата мира.

Примечания

Комментарии

Сноски

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт правительства Бразилии 

Чемпионат мира по футболу 2014